Capital City steht für:

 Capital City (Fernsehserie), eine Fernsehserie
 Capital City, englischer Namen von Gorod Stoliz, Hochhauskomplex in Moskau
 eine Stadt in der Serie Die Simpsons

Siehe auch:
 Capital Cities, US-amerikanisches Indie-Pop-Duo